3 ou  , peut désigner plusieurs œuvres de la franchise de jeux vidéo éponyme :

 , le troisième jeu de la série originale  sorti en 1990 sur la console NES ;
  , l'adaptation sur  de cette série sortie en 1992 ;
 , un jeu vidéo dérivé de la série principale sorti en 1992 uniquement sur PC (DOS) et uniquement aux États-Unis.